Fred Brown peut désigner :
 Fred Brown (1900-1970), un joueur canadien de hockey sur glace ;
 Fred Brown (1948-), un joueur américain de basket-ball.